

Geografia
Santa Rosa de Cabal – comune della Colombia nel dipartimento di Risaralda

Persone
Juan Sebastián Cabal – (1986) – tennista colombiano

Videogiochi
Cabal – videogioco arcade
Cabal Online – videogioco MMORPG

Altro
Cabal – romanzo di Clive Barker del 1988
Cabal (Nightbreed) – film di Clive Barker del 1990, tratto dal romanzo omonimo